Swertvaeger ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Swertvaeger (* 1942), französischer Radrennfahrer
 Irma Swertvaeger (1904–1945), Belgierin die nach Kriegsende 1945 wegen Hochverrats zum Tode verurteilt wurde, siehe Irma Laplasse